Pingxiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Pingxiang (萍乡市) in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Pingxiang; 
 die kreisfreie Stadt Pingxiang (凭祥市) der bezirksfreien Stadt Chongzuo im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Pingxiang (Chongzuo);
 die in deren Gebiet gelegene Großgemeinde Pingxiang (凭祥镇), siehe Pingxiang (Großgemeinde, Chongzuo);
 den Kreis Pingxiang (平乡县) der bezirksfreien Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Pingxiang (Xingtai);
 die in dessen Gebiet gelegene Großgemeinde Pingxiang (平乡镇), siehe Pingxiang (Großgemeinde, Xingtai).